Премия «Давид ди Донателло» лучшему актёру () — один из призов национальной итальянской кинопремии «Давид ди Донателло».

В 1956 году первым приз получил Витторио Де Сика за роль в фильме «Pane, amore e…».

В 1957—1959 годах премия в этой номинации не вручалась. 8 раз (1960, 1965, 1967, 1969, 1970, 1972, 1976, 1990) премию получали сразу два актёра.

Два актёра делят рекорд по количеству премий за карьеру (7) — Витторио Гассман и Альберто Сорди (примечательно, что свои первые премии оба получили в 1960 году за один и тот же фильм). Пять премий у Марчелло Мастроянни, по четыре у Нино Манфреди, Джанкарло Джаннини, Тони Сервилло и Элио Джермано.

В 2013 году Валерио Мастандреа получил «Давида ди Донателло» одновременно и за лучшую мужскую роль (фильм «Эквилибристы»), и за лучшую мужскую роль второго плана (фильм Viva la libertà).

Список лауреатов 
Синим выделены фильмы, получившие премию «Давид ди Донателло» как лучший фильм года; жирным выделены фильмы, за роль в которых была также вручена премия за лучшую женскую роль

Многократные лауреаты

См. также 
 Премия «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

Мужская роль
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам